Monzambano est une commune de la province de Mantoue (région Lombardie, Italie).
 Le Monzambano est un destroyer puis un torpilleur de la Marine royale d'Italie, de la classe Curtatone.